Гераськовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Гераськовка — деревня в Шумячском районе Смоленской области.

Украина 
 Гераськовка — село в Марковском районе Луганской области.